Ženská čtyřhra Toray Pan Pacific Open 2019 probíhala ve druhé polovině září 2019. Do deblové soutěže ósackého tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu centra Ucubo nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl japonský pár Miju Katová a Makoto Ninomijová, jehož členky nestartovaly společně. Katová nastoupila se Storm Sandersovou. Na úvod je však vyřadily Dabrowská s Garciaovou. Spoluhráčkou Ninomijové se stala Eri Hozumiová, s níž skončila ve čtvrtfinále na raketách Nadiji Kičenokové a Spearsové.

Do boje o titul se probojovaly dvě sesterské dvojice z Tchaj-wanu. Vítězem se staly druhé nasazené Čan Chao-čching s Latishou Chanovou, které ve finále zdolaly Jü-čch'-e a Su-wej Sieovy po zvládnutých koncovkách obou setů 7–5 a 7–5. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 470 bodů a získaly čtrnáctou společnou trofej, respektive čtvrtou v probíhající sezóně. Čan Chao-čching vybojovala osmnáctý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Latishu Chanovou to bylo třicáté třetí takové turnajové vítězství. Obě dvojice se naposledy předtím ve finále utkaly na listopadovém OEC Cupu Taiwan Ladies Open 2007 v rámci okruhu ITF, kde triumfovaly také sestry Chanovy.

Nasazení párů 
  Anna-Lena Grönefeldová /  Demi Schuursová (čtvrtfinále)
  Čan Chao-čching /  Latisha Chan (vítězky)
  Nicole Melicharová /  Květa Peschkeová (1. kolo)
  Darija Juraková /  Katarina Srebotniková (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Pan Pacific Open
WTA Tour 2019
Tenis v Japonsku v roce 2019